Antonio Guidi (?-1604) – religioso, vescovo di Traù in Dalmazia nel 1574
 Antonio Guidi (1927-2013) – attore e doppiatore italiano
 Antonio Guidi (1945) – politico italiano
 Antonio Guidi di Bagno (1683-1761) – vescovo italiano
 Antonio Guidi di Bagno (1785-1865) – letterato italiano